Dubliners bezeichnet
 den Originaltitel eines Kurzgeschichten-Zyklus von James Joyce, siehe Dubliner (James Joyce)
 The Dubliners, irische Folkband

Siehe auch:
 Dublin (Begriffsklärung)
 Dubliner